Ред Булл () — название ряда хоккейных клубов, принадлежащих компании Red Bull:

 Ред Булл (хоккейный клуб, Зальцбург) — австрийский хоккейный клуб из города Зальцбург (ранее — «Зальцбург»).
 Ред Булл (хоккейный клуб, Мюнхен) — немецкий хоккейный клуб из города Мюнхен (ранее — «Мюнхен 98», «Мюнхен»).